Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue Léon-Blum, nommées en l'honneur de Léon Blum (1872-1950), personnalité politique socialiste de l'entre-deux-guerres et figure du Front populaire : 

 avenue Léon-Blum à Agen ;
 avenue Léon-Blum à Antony ;
 avenue Léon-Blum à Bordeaux ;
 avenue Léon-Blum à Clermont-Ferrand ;
 avenue Léon-Blum à Reims ;
 avenue Léon-Blum à Toulouse.

Notes et références

Voir aussi 
 Place Léon-Blum 
 Rue Léon-Blum

Blum, Léon
Léon Blum